Skruvagöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skruvagöl (Bergs socken, Småland), sjö i Växjö kommun, 
Skruvagöl (Lenhovda socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,

Se även
Skruvgöl, sjö i Emmaboda kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn